(1920-1984), peintre abstrait espagnol ;
 Íñigo Méndez de Vigo y Montojo (1956), personnalité politique espagnole et député européen ;
 Patricio Montojo y Pasarón (1839-1917), officier de marine espagnol.
Patronyme hispanique